Юмин:
 Юмин — царство мёртвых или «ад», преисподняя в китайской мифологии.

Персоналии 
 Юмин, Владимир Сергеевич (1951—2016) — советский борец вольного стиля.